Hot Gossip steht für:

 Hot Gossip (Tanzensemble), britisches Tanz- und Gesangsensemble (1974–1986)
 Hot Gossip (Popband), italienische Popband (ab 2006) 
 Hot Gossip (Radioshow), Comedy-Serie in 5 Staffeln auf BBC Radio 2 (2008–2012) 
 Hot Gossip, österreichische Jazzband, gegründet von Edi Köhldorfer
 Hot Gossip, Single von Gary Moore aus G-Force (Album) (1980)
 Hot Gossip, Single von Sass Jordan (2000)